South Island National Park – park narodowy w Queensland w Australii
Jeden z Parków Narodowych Jeziora Turkana